Szwajcaria:
 Spiez – miasto w kantonie Berno, w okręgu Frutigen-Niedersimmental 
 Spiez – stacja kolejowa w Spiez

inne:
 Spiez – statek